Крохма́ль — украинская фамилия. Известные носители:

 Крохмаль, Александр Викторович (род. 1977) — туркменский, украинский и казахстанский футболист.
 
 Крохмаль, Дмитрий Юрьевич (род. 1977) — киргизский футболист.
 Крохмаль, Нахман (Крохмал, 1785—1840) — религиозный философ, теолог, писатель, ранний деятель движения Гаскала.